Лотари́нгия (, ):
 Лотарингия — королевство, существовавшее в 855—900 годах
 Лотарингия — герцогство, существовавшее до 1766 года.
 Лотарингия — в 1766—2016 — одна из провинций Франции.
 Эльзас-Лотарингия — «имперская земля» в составе Германской империи (1871—1918).
 Лотарингия — «область гражданского управления» Третьего рейха на территории оккупированной Франции (1940—1944).